Perry Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Perry Township (Perry County, Arkansas)
 Perry Township (Johnson County, Arkansas)
 Perry Township (Pike County, Illinois)
 Perry Township (Allen County, Indiana)
 Perry Township (Boone County, Indiana)
 Perry Township (Clay County, Indiana)
 Perry Township (Clinton County, Indiana)
 Perry Township (Delaware County, Indiana)
 Perry Township (Lawrence County, Indiana)
 Perry Township (Marion County, Indiana)
 Perry Township (Martin County, Indiana)
 Perry Township (Miami County, Indiana)
 Perry Township (Monroe County, Indiana)
 Perry Township (Noble County, Indiana)
 Perry Township (Tippecanoe County, Indiana)
 Perry Township (Vanderburgh County, Indiana)
 Perry Township (Wayne County, Indiana)
 Perry Township (Buchanan County, Iowa)
 Perry Township (Davis County, Iowa)
 Perry Township (Jackson County, Iowa)
 Perry Township (Plymouth County, Iowa)
 Perry Township (Tama County, Iowa)
 Perry Township (Kansas)
 Perry Township (Michigan)
 Perry Township (Minnesota)
 Perry Township (Missouri)
 Perry Township (Nebraska)
 Perry Township (North Dakota)
 Perry Township (Allen County, Ohio)
 Perry Township (Ashland County, Ohio)
 Perry Township (Brown County, Ohio)
 Perry Township (Carroll County, Ohio)
 Perry Township (Columbiana County, Ohio)
 Perry Township (Coshocton County, Ohio)
 Perry Township (Fayette County, Ohio)
 Perry Township (Franklin County, Ohio)
 Perry Township (Gallia County, Ohio)
 Perry Township (Hocking County, Ohio)
 Perry Township (Lake County, Ohio)
 Perry Township (Lawrence County, Ohio)
 Perry Township (Licking County, Ohio)
 Perry Township (Logan County, Ohio)
 Perry Township (Monroe County, Ohio)
 Perry Township (Montgomery County, Ohio)
 Perry Township (Morrow County, Ohio)
 Perry Township (Muskingum County, Ohio)
 Perry Township (Pickaway County, Ohio)
 Perry Township (Pike County, Ohio)
 Perry Township (Putnam County, Ohio)
 Perry Township (Richland County, Ohio)
 Perry Township (Shelby County, Ohio)
 Perry Township (Stark County, Ohio)
 Perry Township (Tuscarawas County, Ohio)
 Perry Township (Wood County, Ohio)
 Perry Township (Armstrong County, Pennsylvania)
 Perry Township (Berks County, Pennsylvania)
 Perry Township (Clarion County, Pennsylvania)
 Perry Township (Fayette County, Pennsylvania)
 Perry Township (Greene County, Pennsylvania)
 Perry Township (Jefferson County, Pennsylvania)
 Perry Township (Lawrence County, Pennsylvania)
 Perry Township (Mercer County, Pennsylvania)
 Perry Township (Snyder County, Pennsylvania)
 Perry Township (Davison County, South Dakota)
 Perry Township (Lincoln County, South Dakota)